Podolje je lahko:
 Podolje (geografija)
 Podolje, Draž
 Podolje (zgodovinska pokrajina) v Ukrajini in Moldovi